Питер Койоти (), имя при рождении Рахмиль Пинхас Бен Моше Коэн () (род. 10 октября 1941, Нью-Йорк) — американский актёр, писатель, режиссёр, сценарист и рассказчик в кино, театре, на телевидении и в аудиокнигах. Его голос звучал на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2002 и первой презентации iPad. В 2000 году он также выступил соведущим при телетрансляции «Оскара».

Койоти — один из основателей импровизационного театра «the Diggers» в Хейт-Эшбери в середине 1960-х годов, а также актёр, сценарист и режиссёр «San Francisco Mime Troupe». Его известность на контркультурной сцене Сан-Франциско засвидетельствована включением интервью с ним в значимой книге «Голоса поколения любви». С 1975 по 1983 год Койоти был членом, а позже председателем, Художественного совета штата Калифорния. В конце 1970-х он перешёл из театра в кино и играл в более чем 120 фильмах, в том числе снимался в «Горькой луне» Романа Поланского, в «Кике» Педро Альмодовара, «Bon Voyage» Жан-Поля Раппно и др. В 1990-х и 2000-х годах он участвовал в нескольких телевизионных шоу.

Койоти — посвященный практик дзэн-буддизма и рукоположён в священнослужители этой традиции.

Биография

Ранние годы 
Сын Морриса Коэна, инвестиционного банкира, и Рут (урожденной Фидлер). Его отец был из сефардов, а мать происходила из рабочей ашкеназской семьи. Её отец учился на раввина в России, бежал от царского призыва в армию и осел в Бронксе в небольшой конфетной лавке. Койоти вырос в Энглвуд, Нью-Джерси, где в 1960 году окончил школу Дуайт-Энглвуд. Позже он говорил, что он «наполовину чёрный, наполовину белый внутри» из-за влияния Сьюзи Нельсон, афро-американской экономки его семьи, которая была для него как вторая мать.

Будучи студентом Гриннелл-колледжа в 1962 году, Койоти стал одним из организаторов группы из двенадцати студентов, которые ездили в Вашингтон во время кубинского ракетного кризиса в поддержку «гонки мира» президента США Джона Ф. Кеннеди. Кеннеди пригласил группу в Белый дом (это был первый случай приглашения группы протестующих в Белый Дом), и они провели несколько часов, беседуя с советником по национальной безопасности Макджорджем Банди. Группа получила широкое освещение в прессе. Участники группы мимеографировали заголовки и разослали их во все колледжи США.

Позже Питер окончил Гриннелл-колледж со степенью бакалавра по английской литературе в 1964 году и переехал на Западное побережье, где начал заниматься по магистерской программе Сан-Францисского Государственного Университета.

Контркультура 
После непродолжительного обучения в актёрской мастерской в Сан-Франциско он вступил в Труппу Мимов Сан-Франциско. Это был радикальный политический уличный театр, члены которого арестовывались за проведение представлений в парках без разрешения. Здесь Койоти выступал, писал сценарии и выступал режиссёром.

С 1967 по 1975 год Койоти стал видным членом контркультурного сообщества Сан-Франциско и одним из основателей движения диггеров, анархистской группы, известной тем, что она работала анонимно и без денег. Диггеры создали событийный провокационный «театр», предназначенный для повышения осведомленности по вопросам частной собственности, прав потребителей, и идентификации со своей работой. Они бесплатно кормили почти 600 человек в день

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Литература 
 Sleeping Where I Fall: A Chronicle autobiography by Peter Coyote; 1998 ISBN 1-58243-011-X

Ссылки 
 Официальный сайт
 Heyoka Magazine Interview with John LeKay

Деятели буддизма в США
Дзэн
Киноактёры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско